Cimidae är en familj av snäckor. Cimidae ingår i ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Cimidae